«Nox» — комп'ютерна відеогра жанру Action RPG
 Nox — угорський музичний гурт
 NOx — загальне позначення оксидів азоту NO та NO2